Мария Зайцева:
* Зайцева, Мария Евгеньевна (род. 1992) — казахстанская гандболистка.
 Зайцева, Мария Михайловна (род. 1983) — российская певица и автор песен, солистка дуэта «#2Маши».
 Зайцева, Мария Петровна (1915—1989) — Герой Социалистического Труда.
 Зайцева, Мария Сергеевна (род. 1988) — российская футболистка.